Эдгар Андреевич Бернхардт (, ; ) — немецкий и киргизский футболист, полузащитник клуба «Алга» и сборной Киргизии.

Биография и карьера 
Родился 30 марта 1986 года в селе Новопавловка Чуйской области Киргизской ССР в немецкой семье. В детстве вместе с семьёй переехал в Германию. Играл за клубы Германии в различных по уровню лигах. Играл также за клубы Нидерландов, Финляндии и Польши, за таиландский и оманский клуб.

С 2015 года выступает за национальную сборную Киргизии.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты Киргизии
Футболисты Германии
Игроки сборной Киргизии по футболу
Игроки ФК «Оснабрюк»
Игроки ФК «Айнтрахт II» Брауншвейг
Игроки ФК «Эммен»
Игроки ФК «Оснабрюк II»
Игроки ФК «Вупперталь»
Игроки ФК ВПС
Игроки ФК «Лахти»
Игроки ФК «Краковия»
Игроки ФК «Яро»
Игроки ФК «Видзев»
Игроки ФК «Прачуап»
Игроки ФК «Аль-Оруба» Сур
Игроки ФК «Рёдингхаузен»
Игроки ФК «Сталь» Мелец
Игроки ФК «Тыхы»
Игроки ФК «Кедах»
Игроки ФК «Абахани» Дакка
Игроки ФК «Дордой»
Игроки ФК «Андижан»
Игроки ФК «Алга»